Требища може да се отнася за:

 Требища, на гръцки Агиос Христофорос, село в дем Еордея, Гърция;
 Требища, на албански Требищ, село в областта Голо бърдо, Албания;
 Требища, бивша община в Албания с център село Требища.

Вижте също

 Требище, село в община Смолян, България;
 Требище, село в община Маврово и Ростуше, Северна Македония.